L’amour est aveugle peut désigner :
 L’amour est aveugle (Dating in the Dark), une émission de télé-réalité diffusée sur TF1 ;
 L’amour est aveugle, le  de la série télévisée la Cinquième Dimension.